Kneip även skrivet Kneipp är ett efternamn av tyskt irspring. Det kan avse:

Personer
 Peter Kneip (född 1940), svensk skådespelare
 Richard F. Kneip (1933–1987), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i South Dakota
 Sebastian Kneipp (1821–1897), tysk katolsk präst och hälsoprofet

Se även 
 Kneipp – företeelser med namn efter Sebastian Kneipp

Tyska efternamn